Гран-Канарія, Ґран-Канарія (ісп. Gran Canaria) — один з Канарських островів, третій за величиною (площа 1560 км ²) в архіпелазі. 
 Вальсекільйо-де-Гран-Канарія (ісп. Valsequillo de Gran Canaria) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Канарські острови.
 Санта-Марія-де-Гіа-де-Гран-Канарія (ісп. Santa María de Guía de Gran Canaria) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Канарські острови.
 Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (ісп. Las Palmas de Gran Canaria, МФА: [las ˈpalmaz ðe ɣɾaŋ kaˈnaɾja]), широко відоме як Лас-Пальмас (ісп. Las Palmas) — столиця
 Гран-Канарія (фільм, 1934), Гран-Канарія () — американська драма режисера Ірвінга Каммінгса 1934 року.
 Гран-Канарія (аеропорт) (IATA: LPA,  ICAO: GCLP, іноді називається Летовище Ґандо'''), (ісп.: Aeropuerto de Gran Canaria'') — пасажирське та військове летовище на острові Ґран Канарія.